Whistler har flere betydninger:

 Whistler, Canada – en by i Canada.
 Whistler – kodenavnet for Microsoft Windows XP før det udkom.
 Whistler (tv-serie) – canadisk tv-serie.